Důl František může být:
 Důl František (Horní Suchá) – zaniklý černouhelný důl v Horní Suché
 Důl František (Ostrava-Přívoz) – zaniklý černouhelný důl v Přívoze
 Důl František (Příbram) – zaniklý rudný důl v Příbrami

Viz též:
 Důl Františka (rozcestník)